«Шимал» государственная районная электростанция () — тепловая электростанция Азербайджана. Расположена в Баку. Из одного центра осуществляется управление двумя электростанциями «Шимал-1» и «Шимал-2». 

Общая мощность —  5,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. Две электростанции обеспечивают 20% производства электроэнергии Азербайджана и около 40-50% электроэнергии Баку и Апшеронского полуострова.

«Шимал-1» 
«Шимал-1»  была сдана в эксплуатацию в две очереди. Первая очередь - в 1950 году. Была выведена из эксплуатации в 1988 году. В 1998 году были привлечены инвестиции для строительства второй очереди. В 2000 году был заложен фундамент станции «Шимал-1». Сдана в эксплуатацию в 2002 году.

«Шимал-2» 
Фундамент электростанции «Шимал-2» был заложен в 2011 году на территории 104,9 гектара в посёлке Шувелян. Электростанция сдана в эксплуатацию 5 сентября 2019 года. В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев, парламентский вице-министр иностранных дел Японии Кэндзи Ямада, посол Японии в Азербайджане Теруюки Катори.

См.также 

 Список электростанций Азербайджана
 Ширванская ГРЭС

Примечания 

Газовые электростанции Азербайджана